

Дани сећања 

240-е п. н. е.